Mamede de Cesareia — santo católico

Brasil
São Mamede (Paraíba) — cidade na Paraíba

Portugal
Batalha de São Mamede — travada em 1128 entre os partidários de Afonso Henriques e as tropas de sua mãe Teresa de Leão
Serra de São Mamede — no Alto Alentejo, perto de Portalegre
Ribeiro de São Mamede — afluente do rio Vez, da à bacia hidrográfica do rio Lima

Freguesias
São Mamede (Batalha)
São Mamede (Évora)
São Mamede (Lisboa)
São Mamede de Coronado — no concelho da Trofa
São Mamede de Escariz — no concelho da Vila Verde
São Mamede de Este — no concelho da Braga
São Mamede de Infesta — no concelho de Matosinhos
São Mamede de Negrelos — no concelho de Santo Tirso
São Mamede de Recezinhos — no concelho de Penafiel
São Mamede de Ribatua — no concelho de Alijó
Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão — freguesia no concelho de Grândola

Desambiguações de topônimos